1. Політична унія — об'єднання держав, часто під короною єдиного монарха (персональна унія); назва міжнародних адміністративних союзів.
 Хорватсько-угорська унія (1102-1526) — союз між Угорщиною і Хорватією
 Кальмарська унія (1397) — унія, що об'єднала Данію, Норвегію і Швецію.
 Польсько-шведська унія (1592-1599) — персональна унія між Річчю Посполитою і Швецією.
 Польсько-литовська унія — зв'язок Королівства Польського і Великого Князівства Литовського.
 Кревська унія (1385) — династичний союз між Великим князівством Литовським і Польщею.
 Віленсько-радомська унія (1401) — союз Королівства Польського і Великого князівства Литовського.
 Городельська унія (1413) — конфедеративний союз Королівства Польського і Великого князівства Литовського.
 Гродненська унія (1432) — угода між Великим князівством Литовським і Королівством Польським.
 Краківсько-Віленська унія (1499) — угода між Великим князівством Литовським і Королівством Польським.
 Мельницька унія (1501) — унія між Великим князівством Литовським і Королівством Польським.
 Люблінська унія (1569) — союз Корони Польської і Великого князівства Литовського, результатом якого стало утворення держави Річ Посполита.

2. Церковна унія — об'єднання частини православної церкви з католицькою. Через посередництво польської мови запозичене з народної латини від ūnus «один». . Прихильників унії часто називають уніатами.
 Флорентійська унія (1439) — спроба союзу між східною (православною) та західною (католицькою) церквами.
 Берестейська унія (1596) — союз Київської митрополії з Римською церквою, результатом якого стало утворення Руської греко-католицької Церкви.
 Ужгородська унія (1646) — акт церковного об'єднання з Римом групи священиків Мукачівської православної єпархії.

3. Інше:
 Unia — білоруський фолк-рок гурт.

Див. також 
 Союз

Примітки

Література 
 А. Субботін. Унія // 
 Б. Андрусишин. Унія // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.737 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання 
 Унія //